MVV Alcides, een voetbalclub uit de Nederlandse plaats Meppel
 Alcides Araújo Alves, een Braziliaans voetballer
 Alcides (geslacht), een vlindergeslacht